Suran (rivier), een rivier in de Franse departementen Jura en Ain
 Suran (zanger), een Zuid-Koreaanse singer-songwriter en producer
 Volkswagen Suran, een variant van de Volkswagen Fox